; настоящее имя Ле Банг Ко (Lê Bang Cơ, 黎邦基) — один из императоров Дайвьета, правивший с 1442 по 1459 год. Внук императора Ле Лоя. На протяжении всего правления власть фактически принадлежала его матери, .

Жизнеописание 
После внезапной смерти Ле Тхай Тонга наследником остался малолетний сын Ле Банг Ко. Хотя он был вторым сыном императора, старший по имени  не претендовал на трон из-за того, что его мать была низкорождённой.

Правительство находилось под контролем Чинь Кха, соратника Ле Лоя. К 1442 году он остался единственным живым высокопоставленным однополчанином Ле Лоя, остальные были казнены или умерли. Несмотря на опасности, которые сопровождают нахождение инфанта на троне, в Дайвьете в правление Ле Нян Тонга не происходило никаких серьёзных происшествий.

Следующие 17 лет были мирными, Дайвьет процветал. Кроме ссор между конфуцианскими мудрецами и знатными семействами конфликтов в стране не было.

Тямпа, узнав о том, что на троне инфант, вторглась в Дайвьет в 1443 году. Вьеты послали просьбу о помощи минскому двору, однако китайцы не прореагировали, и в 1446 году вьетская армия напала на Тямпу. Кампания оказалась успешной, армия Дайвьета взяла столицу, , и сумела посадить на трон примкнувшего к вьетам племянника короля Тямпы Маха Куплая.

В 1451 году Ань по неизвестной причине приказала казнить Чинь Кха и его старшего сына. Через два года Чинь Кха и несколько других сановников, таких, как Ле Шат. Извинения были принесены в момент, когда Ле Нян Тонг получил реальную власть, хотя ему было всего 12 лет.

Ле Нян-тонг приказал Фан Фу Тьену дополнить и расширить историографию «Исторические записки Дайвьета». Он ввёл фиксированное годовое жалование чиновникам (вместо части налогов или выдачи наделов).

Неизвестно, почему двенадцатилетнему было позволено управлять страной (обычно в таких случаях ждали 16-летия), возможно, в попытке забрать власть у императрицы.

В году 1459 старший брат Нян-тонга, Нги Зан, устроил заговор с целью убить императора, и 28 октября заговорщики убили Ле Нян Тонга. Его мать во избежание неминуемой казни убил верный слуга.

Нги Зан правил всего восемь месяцев и был убит дворцовой стражей. Вслед за ним на престол взошёл третий сын Ле Тхай Тонга, Ле Тхань Тонг, его правление считается золотым веком Дайвьета.

Отражение в искусстве

В литературе 
 «Нгуен Чай» — роман-дилогия, автор — вьетнамский писатель Буй Ань Тан. В романе отравление императора Ле Тхай Тонга на самом деле подстраивает Нгуен Тхи Ань — мать Ле Нян Тонга.

В кино 
 «Небесный мандат героя» (2012) — экранизация второй части романа «Нгуен Чай» Буй Ань Тана, которая называется «Кровавое письмо». Режиссёр фильма — Виктор Ву.

Девизы правления 
Ле Нян-тонг правил под следующими девизами:
 Дай-хоа (1443—1454);
 Зиен-нинь (1454—1459)

Примечания

Литература 
 John K. Whitmore «The Development of the Le Government in Fifteenth Century Vietnam» (Cornell University, 1968);
 

Императоры династии Ле
Коронованные дети
Монархи, убитые в XV веке